Twist névvel a következő cikkek találhatók:
Twist, a táncfajta angolos írásmódja
Twist (Emslandi járás), település Németországban, Alsó-Szászországban